Trance (bewustzijn), een staat van bewustzijn die op verschillende manieren opgewekt kan worden
Trance (muziek), een muziekgenre
Trance (band), een Duitse metalband
films, waaronder:
 Trance (1998) van Michael Almereyda met Rachel O'Rourke en Lois Smith
 Trance (2010) van Hans Rodionoff met Dominique Swain en Jeremy London
 Trance (2013) van Danny Boyle met James McAvoy en Vincent Cassel